Barry Jones (ur. 1932) – australijski polityk, poseł z okręgu Lalor
 Barry Jones (ur. 1939) – brytyjski polityk
 Barry Jones (ur. 1940) – kanadyjski polityk
 Barry Jones (1941–2016) – nowozelandzki duchowny, biskup